Wernersdorf kan syfta på följande platser:

Polen 

 Pogorzała-Wieś, ort, Pommerns vojvodskap, Powiat malborski,

Österrike 

 Wernersdorf (kommun i Österrike), Steiermark, Politischer Bezirk Deutschlandsberg, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar